Zorn Gottes steht für:

 Zorn Gottes, Motiv im Gottesbild 
 Operation Zorn Gottes, Operationen des israelischen Geheimdienstes, siehe Caesarea (Mossad-Sondereinheit)

Filme:
 Tatort: Zorn Gottes, deutscher Fernsehfilm von Özgür Yildirim (2016)
 Aguirre, der Zorn Gottes, deutscher Film von Werner Herzog (1972)
 Lonesome, der Zorn Gottes, Alternativtitel von Der Einsame (1968), italienisch-spanischer Film von Alberto Cardone (1968)